«Гаспароне» (, иногда называется «Гаспарон») — оперетта в трёх актах австрийского композитора Карла Миллёкера, одно из наиболее популярных его произведений. Авторы либретто: Рихард Жене и  (последний обычно выступал под псевдонимом F. Zell). Первая постановка оперетты состоялась 26 января 1884 года в венском театре  «Ан дер Вин».

Остроумный сюжет и красочная музыка принесли «Гаспароне» успех не только у венской публики, но и в других странах — в Германии, Великобритании (где главную роль играла Лилиан Рассел), России, США. Впоследствии оперетта подвергалась разного рода переделкам, чаще всего на современной сцене ставится версия 1932 года, обработанная композитором Эрнстом Стефаном. В эту версию включён романс «Dunkelrote Rosen» (в русском переводе: «Я в окно вам бросил красных роз букет»), взятый из оперетты Миллёкера «Вице-адмирал»

Оперетта ставилась на сценах многих российских музыкальных театров, классический русский перевод либретто выполнили Марк Ярон и Владимир Поляков. Была неоднократно экранизирована, в том числе один телефильм был снят в СССР.

Основные действующие лица

Сюжет 
Действие оперетты происходит около 1820 года на острове Сицилия, в небольшом приморском городке. Местный мэр Баболено Назони рассчитывает избавиться от своих долгов, женив своего сына Синдульфо на богатой красавице, вдовствующей графине Карлотте; мэр выяснил, что графиня стала наследницей огромного замка и миллиона цехинов, но сама об этом ещё не знает. Мэр обещает графиня свою поддержку в получении наследства при условии, что она выйдет замуж за Синдульфо; Карлотта, испытывая нужду в деньгах, неохотно даёт своё согласие.

Тем временем трактирщик Беноццо распространяет слухи, что неподалёку свирепствует жестокий разбойник по имени Гаспароне. Цель Беноццо — отвлечь внимание полиции от своей собственной деятельности контрабандиста. В это же время в городок приезжает граф Эрминио Салуццо, геолог-любитель, он собирается исследовать вулкан Этна. Встретив Карлотту, он влюбляется в неё. С помощью дружески настроенных контрабандистов Эрминио инсценирует нападение разбойников на Карлотту, после чего «освобождает» её. Карлотта поражена благородством Гаспароне.

Действие переносится в замок графини, как раз получившей унаследованный миллион. Мэр ждёт появления Синдульфо, однако ему приносят сообщение, что дерзкий Гаспароне похитил его сына и требует выкуп в десять тысяч цехинов. Сердобольная Карлотта вручает мэру требуемую сумму, но Гаспароне требует увеличить размер выкупа до миллиона. Карлотта соглашается.

Мэр грубо отказывается женить сына на Карлотте — нищая невестка ему ни к чему. Граф Эрминио посещает графиню и сбрасывает маску. Он всего лишь желал защитить графиню от нежеланного брака. Появляется трактирщик Беноццо и сообщает, что Гаспароне решил покинуть Сицилию. После этого Беноццо передаёт Карлотте прощальный подарок от Гаспароне, в котором оказывается похищенный миллион. Графиня теперь свободна и счастью влюблённых ничего не мешает.

Музыкальные номера 
 Einleitung mit Ansage
 Denkst du an mich, schwarze Ninetta
 Zwanzig! Halt ich!
 Der Gedanke ist nicht ohne
 Nur Gold will ich haben
 Der verdammte Gasparone
 Hilfe! Hilfe!
 Ich bin shon da
 Ach, da kommt er eben
 O dass Ich doch ein Räuber wäre
 Wenn ich ja sag, sagt sie nein
 Wie freu' ich mich
 Wenn der Morgen hold erwacht
 Ein Hoch der Gräfin Carlotta
 Tarantella
 Finale I Akt
 Dunkelrote Rosen
 Auch ich war einst ein junger Mann
 O schweigen Sie
 Stockfinster war die Nacht
 Bin ich allein - Finale II Akt
 Er soll dein Herr sein
 Liebe erhellt die ganze Welt
 Schlussansage
 Finale

Экранизации 

 1937: Германия, с Марикой Рёкк.
 1956: Австрия.
 1962: ФРГ, телефильм.
 1972: ФРГ, телефильм.
 1975: СССР, телефильм «Гаспароне».

Литература

Примечания 

Оперетты на немецком языке
Музыкальные произведения 1884 года